2485 км, 2485-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2485 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 791824
 2485 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 826629